Сага́льчик — фамилия. Известные носители:
 Сагальчик, Арсений Овсеевич (1938—2015) — советский и российский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств России.
 Сагальчик, Геннадий Германович (род. 1969) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Сагальчик, Яков Савельевич (род. 1936) — советский, украинский и израильский врач-отоларинголог, организатор здравоохранения, мемуарист.